Rekonstruktion har flere betydninger: 
 Rekonstruktion (jura) – et begreb i konkurslovgivningen
 genopbygning af beskadigede områder efter krig, naturkatastrofer o.a.
 genfremstilling og opretning af kunstværker til det oprindelige.
 omdannelse af regeringer, ministerier, bestyrelser og lignende, ved udskiftning af medlemmer.
 Fremstilling af genstande på baggrund af arkæologiske eller historiske kilder.